Carlo Formichi – orientalista italiano
Cesare Formichi – baritono italiano
Cristina Formichi Moglia – attrice italiana
Pietro Formichi – compositore italiano